Лозовое (), село, 
Новоолександровский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321483705. Население по переписи 2001 г. составляет 57 (25/32 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Лозовое находится рядом с истоком реки Сухой Бурлук, в 2-х км от сёл Красное и Полковничье.
В селе несколько запруд.

История 
 1699 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района